

Батирево — село, Батиревський район, Чувашія
 Батирево — присілок, Кізнерський район, Удмуртія
 Батирево — село, Половинський округ, Курганська область

Див. також 
 Батир
 Мале Батирево